Rivoira – frazione di Boves
 Rivoira – frazione di Villar San Costanzo
 Gian Teresio Rivoira – storico dell'arte 
 Rivoira – azienda